Lindhagen est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Lindhagen (1823-1887), avocat et homme politique suédois ;
 Anna Lindhagen (1870-1941), femme politique et féministe suédoise ;
 Carl Lindhagen (1860-1946), avocat et homme politique suédois ;
 Arthur Lindhagen (1884-1950), avocat suédois ;
  (1819-1906), astronome suédois, frère d'Albert Lindhagen ;
  (1858-1910), enseignante suédoise ;
  (1856-1926), astronome suédois ;
  (1862-1915) infirmière suédoise et présidente de l'Association suédoise des infirmières ;
  (1868-1936), médecin suédois ;
  (1909-1989), homme de musée suédois ;
 Åsa Lindhagen (1980-), femme politique suédoise.

Patronyme suédois